Het Embassy World Snooker Championship 1994 vond plaats van 16 april tot en met 2 mei 1994 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Titelverdediger Stephen Hendry won het toernooi voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 180.000,-
 Finalist: £ 110.000,-
 Halvefinalist: £ 55.000,-
 Kwartfinalist: £ 27.500,-
 Laatste 16: £ 15.000,-
 Laatste 32: £ 8.500,-
 Hoogste break: £ 15.400,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 143, 105, 102 - Alan McManus
 139, 102 Martin Clark
 139 - Cliff Thorburn
 137 - Billy Snaddon
 134, 108 - Brian Morgan
 134, 101 - Steve Davis
 133, 112 - Drew Henry
 132 - John Parrott
 124, 120, 120, 109, 100 - Stephen Hendry
 124 - Peter Ebdon
 119, 100 - Ken Doherty
 118, 100 - Fergal O'Brien
 118 - Willie Thorne
 116, 112, 108, 107, 103 - Jimmy White
 115, 107, 100 - Darren Morgan
 114 - Dene O'Kane
 100 - James Wattana

Opvallendheden
De spelers maakten tijdens het World Snooker Championship 1994 samen in totaal 35 century breaks (100+ punten in één beurt). Dat was een evenaring van het record uit 1993.
 Stephen Hendry en Jimmy White speelden op het World Snooker Championship 1994 voor de derde keer op rij de finale tegen elkaar en voor de vierde keer in totaal. Hendry won alle vier de keren.
 Jimmy White stond op het World Snooker Championship 1994 voor de vijfde keer op rij in de finale en voor de zesde keer in totaal. Hij verloor alle zes de keren (vier keer van Stephen Hendry, één keer van Steve Davis en één keer van John Parrott).

1994
Sport in 1994